Троскок у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2014. одржано је 7. и 8. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

 Земље учеснице 
Учествовало је 12 такмичара из 10 земаља.

 Освајачи медаља 

 Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 6. март 2014. 

 Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичара године у троскоку у дворани пре првенства (6. марта 2014), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2014.

 Квалификационе норме 

 Стартна листа 
Табела представља листу такмичара у троскоку са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
У финале су се пласирали сви такмичари који су скочили 16,90 м (КВ), односно 8 са најбољим резултатима у квалификацијама (кв''').,

Финале 
Финално такмичење је одржано 09.03.2014. у 17:30 ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Троскок на Светском првенству у атлетици у дворани